Karabin M107 – karabin wyborowy Karabin Barrett M107 Long Range Sniper Rifle
 M107 SPG – amerykańska armata samobieżna
 Messier 107 – gromada kulista